De Coppa Italia 2001–2002 was de 53ste editie van de strijd om de Italiaanse voetbalbeker. In totaal deden 48 clubteams mee. Dit knock-outtoernooi begon op 12 augustus 2001 en eindigde op vrijdag 10 mei 2002 met de tweede finalewedstrijd in het Stadio Ennio Tardini in Parma onder leiding van scheidsrechter Gianluca Paparesta. De beker ging voor de derde keer in de clubgeschiedenis naar Parma FC, dat in de eindstrijd over twee wedstrijden te sterk was voor Juventus.

Schema

Finale

Zie ook
 Serie A 2001/02
 Serie B 2001/02

Bekervoetbal 2001/02
2002